Roane County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Roane County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Roane County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie